Sokol Cikalleshi
Sokol Kushta
Sokol (distrito)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos